Черноголовый ринхокаламус, или черноголовый ринхокалямус, или ринхокалямус Сатунина () — вид змей семейства ужеобразных.

Небольшая змея со стройным телом длиной 36-40 см. Чешуя на спине гладкая и блестящая. Глаза маленькие, с чёрной радужиной. Голова покрыта симметричными большими щитками. Окраска верха может меняться от светлой до оранжевой, без явно выраженного рисунка, за исключением шеи и головы. Брюхо чисто белое.

Вид широко распространён в Армении, Азербайджане, Египте, Израиле, Иордании, Иране, Ливане, Сирии и Турции.

Обитает в пустынных районах, районах с сухой почвой, горах, холмах, лугах, зарослях и степях. Этот роющий вид проводит большую часть своей жизни под землёй, что в значительной степени зависит от влажности почвы. Он может быть найден в редких случаях, в основном под камнями, или крайне редко на поверхности после сильных дождей в конце весны и в начале лета.

Этот маленький хищник охотится на личинок и яйца муравьев, и, возможно, других беспозвоночных.

Вид включён в Красные книги Армении и Азербайджана.

Примечания 

Животные, описанные в 1862 году
Ужеобразные
Пресмыкающиеся Азии